Gary Gray (n. 1945), cestista statunitense
Gary Gray (1936-2006), attore statunitense conosciuto soprattutto per le sue interpretazioni da bambino
Gary Gray (n. 1949), attore statunitense
Gary Gray (n. 1952), giocatore di baseball statunitense della Major League Baseball
Gary Gray (n. 1958), politico australiano

Note